Dolintschach ist der Name folgender Orte:

 Dolintschach (Gemeinde Gallizien), Ortschaft in der Gemeinde Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Dolintschach (Gemeinde Rosegg), Ortschaft in der Marktgemeinde Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten